Court steht für:

 Court (Sport), Spielplatz für Ballsportarten wie Tennis und Squash
 Court BE, politische Gemeinde im Verwaltungskreis Berner Jura des Kantons Bern, Schweiz
 englischer Begriff für „Hof“ allgemein, sowie den „Gerichtshof“ im Besonderen, siehe Gericht

Personen:
 Antoine Court (1696–1760), Wiedererrichter des Protestantismus in Frankreich
 Antoine Court de Gébelin (1719–1784), französischer Theologe, Pastor der Hugenotten
 Arthur Bertram Court (* 1927), australischer Botaniker
 Charles à Court Repington (1858–1925), britischer Kriegsberichterstatter
 Cia Court, Synchronsprecherin
 David Court (* 1944), englischer Fußballspieler
 Donald Lee Court (* 1943), US-amerikanischer Molekularbiologe
 Édouard Écuyer de le Court (1901–1951), belgischer Moderner Fünfkämpfer
 Hazel Court (1926–2008), britische Filmschauspielerin
 Henk de Court Onderwater (1877–1905), niederländischer Porträt- und Genremaler

 Jürgen Court (* 1961), deutscher Sportpädagoge, -philosoph und -historiker
 Margaret Court (* 1942), australische Tennisspielerin
 Max Court (1884–1915), deutscher Flugpionier
 Nathan Altshiller-Court (1881–1968), US-amerikanischer Mathematiker
 Pieter de la Court (1618–1685), niederländischer Ökonom und Philosoph
 Raymond Court (1932–2012), Schweizer Jazzmusiker
 Tom Court (* 1980), australisch-irischer Rugby-Union-Spieler
 Yoann Court (* 1990), französischer Fußballspieler

im NRHP gelistete Objekte:
 Court at 1274-1282 North Raymond Avenue, in Pasadena, Kalifornien, ID-Nr. 94001315
 Court at 275 North Chester Avenue, in Pasadena, Kalifornien, ID-Nr. 94001324
 Court at 533-549 North Lincoln Avenue, in Pasadena, Kalifornien, ID-Nr. 94001320
 Court at 638-650 North Mar Vista Avenue, in Pasadena, Kalifornien, ID-Nr. 94001319
 Court at 940-948 North Raymond Avenue, in Pasadena, Kalifornien, ID-Nr. 94001317
 Court Avenue Bridge, in Des Moines, Iowa, ID-Nr. 98000489
 Court Building (Furniture Building), in Evansville, Indiana, ID-Nr. 82000088
 Court Clerk's Office-County & Circuit, in Greensburg, Kentucky, ID-Nr. 87000176
 Court Exchange Building-National Casket Company, in Rochester, New York, ID-Nr. 85002850
 Court Hill Historic District, in Ottumwa, Iowa, ID-Nr. 97001605
 Court House Hill-Downtown, in Lynchburg, Virginia, ID-Nr. 01000853
 Court Street Baptist Church, in Lynchburg, Virginia, ID-Nr. 82004569
 Court Street Bridge, in Rochester, New York, ID-Nr. 84000276
 Court Street Commercial Historic District, in Richland Center, Wisconsin, ID-Nr. 89001955
 Court Street Firehouse, in Cincinnati, Ohio, ID-Nr. 74001510
 Court Street Historic Residential District, in Fulton, Missouri, ID-Nr. 07000817
 Court Street Methodist Church, in Janesville, Wisconsin, ID-Nr. 77000045
 Court Street School, in Freehold, New Jersey, ID-Nr. 95001003
 Court Street-Chemeketa Street Historic District, in Salem, Oregon, ID-Nr. 87001373
 Court Tennis Building, in Aiken, South Carolina, ID-Nr. 84000513

Geographische Objekte in Antarktika:
 Court-Nunatak, Nunatak an der Lassiter-Küste des Palmerlands auf der Antarktischen Halbinsel
 Court Ridge, Gebirgskamm der Ford Ranges im Marie-Byrd-Land

Siehe auch:
 À Court, A’Court
 McCourt
 Kuhrt
 Court tomb
 Courtes
 Cour
 Cours
 Le Court